Feitenhansl ist der Familienname folgender Personen:

 Roland Feitenhansl (* 1965), deutscher Kunsthistoriker und Autor